N.M.J.G. (Noël) Lebens (1966) is een Nederlands politicus. Hij is namens het CDA wethouder in de gemeente Sittard-Geleen.

Biografie 
Na het afronden van het atheneum aan de R.K. Scholengemeenschap SERVIAM te Sittard, startte Lebens in 1985 de bestuurskunde-opleiding aan de heao in diezelfde plaats. Zijn loopbaan ving hij aan als adjunct-secretaris van het A+O-fonds sectie gemeenten / College voor Arbeidszaken van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten te Den Haag. Daarna werkte hij in diverse functies bij de Universiteit Maastricht. Zo was hij onder andere managing director van het onderzoeksinstituut NUTRIM. Gedurende de laatste drie jaar was hij werkzaam als directeur van de vestiging van de Universiteit Maastricht te Venlo.

Politieke carrière 
Lebens werd in 1999 namens het CDA gekozen tot lid van Provinciale Staten in Limburg. Na de daaropvolgende verkiezingen in 2003 werd hij benoemd tot fractievoorzitter van de CDA-fractie. Vervolgens werd hij in 2007 gedeputeerde voor het programma 'Investeren in Steden en Dorpen', een portefeuille waar Volkshuisvesting, Herstructurering en Leefbaarheid onderdeel van uitmaakten. Ook was hij in die periode portefeuillehouder Financiën en Bedrijfsvoering.

Na de verkiezingen van 2011 werd hij wederom gedeputeerde met onder andere Cultuur, Natuur en Landschap in portefeuille. Na de val van de coalitie PVV-CDA-VVD in 2012, werd Lebens gedeputeerde in de nieuwe coalitie van CDA-VVD-PvdA (2012-2015). In die coalitie was hij verantwoordelijk voor o.a. Cultuur en Sport, Leefbaarheid, Wijkenaanpak, Treasury (beleggingen).

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 werd Lebens (in)formateur van de coalitie van CDA-GOB-D66-PvdA in Sittard-Geleen en werd hij wethouder Cultuur en Binnenstedelijke Ontwikkeling in Sittard-Geleen.

Begin 2021 werd hij aangesteld als directeur bij het BSGW te Roermond.

Gedeputeerde van Limburg (Nederland)
CDA-politicus